La gare de Legé peut désigner : 
 l'ancienne gare de Nantes-Legé à Nantes, couramment désignée sous le nom de « gare de Legé » ;
 l'ancienne gare de Legé à Legé en Loire-Atlantique.